Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Tucson''' :

 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Atlanta lancé en 1944 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Los Angeles lancé en 1994.

Tucson